Puede referirse a:

 Juan Alberto Castro (1934-1979): futbolista argentino conocido como el Negro;
 Juan Alberto Castro (1971-2004): periodista argentino.